est une tribu de carnivores caniformes de la famille des . Elle comprend notamment les loups, les chacals et les renards sud-américains.

Taxinomie 

Cette tribu a été décrite en 1817 par le naturaliste allemand Gotthelf Fischer von Waldheim (1771-1853).

Liste des genres et espèces actuelles 

Les dix genres qui sont généralement compris dans cette tribu ont pour espèces actuelles selon SITI et Mammal Species of the World :

 Genre  Cabrera, 1940
  (Sclater, 1883) – le Chien des buissons aux oreilles courtes

 Genre  Linnaeus, 1758
  F. Cuvier, 1820 – le Loup doré africain
  Linnaeus, 1758 – le Chacal doré
  Say, 1823 – le Coyote
  Linnaeus, 1758 – le Loup gris
  Rüppell, 1840 – le Loup d'Abyssinie

 Genre  C. E. H. Smith, 1839
  (Linnaeus, 1766) – le Renard des savanes

 Genre  C. E. H. Smith, 1839
  (Illiger, 1815) – le Loup à crinière

 Genre  Hodgson, 1838
  (Pallas, 1811) – le Dhole

 Genre   C. E. H. Smith, 1839
    (Kerr, 1792) – le Loup des Falkland

 Genre  Burmeister, 1854
  Molina, 1782 – le Renard de Magellan
  (Martin, 1837) – le Renard de Darwin
  (Gray, 1837) – le Renard gris d'Argentine
  (G. Fischer, 1814) – le Renard d'Aszara
  (Thomas, 1900) – le Renard du désert austral
  (Lund, 1842) – le Renard chenu

 Genre  Brookes, 1827
  (Temminck, 1820) – le Lycaon

 Genre  Temminck, 1838
  (Gray, 1834) – le Chien viverrin

 Genre  Lund, 1839
  (Lund, 1842) – le Chien des buissons

Notes et références

Notes

Références

Référence taxinomique 

 .

Carnivore (nom scientifique)
Canidae